Мавзолей «Имам-заде» (Гянджа)
 Мавзолей «Имам-заде» (Нахичевань)
 Мавзолей «Имам-заде» (Нехрам)
 Мавзолей «Имам-заде» (Барда)